Michael Schmid peut désigner :
 Michael Schmid (né en 1945), homme politique autrichien ;
 Michael Schmid, pilote moto autrichien ;
 Michael Schmid (né en 1984), skieur acrobatique suisse ;
 Michael Schmid (né en 1988), rameur suisse.